Ossberger ist der Familienname folgender Personen:

Fritz Ossberger (1877–1947), deutscher Erfinder und Unternehmer
Harald Ossberger (1948–2021), österreichischer Pianist und Musikpädagoge